Элио Романи (, 30 июня 1920, Реджо-Эмилия — сентябрь 1999, Лекко) — итальянский шахматист, национальный мастер (1956).

Бронзовый призер чемпионата Италии 1964 г.

В составе сборной Италии участник четырех шахматных олимпиад (1958, 1966, 1968, 1970 гг.) и Кубка Клары Бенедикт.

Крупнейший спортивный успех Романи на международном уровне — 3-е место в турнире, состоявшемся летом 1951 г. в его родном городе Реджо-Эмилия. Романи тогда удалось нанести поражения победителю турнира М. Черняку и Г. Стейнеру. Среди тех, кого Романи опередил в турнире, были Л. Рельштаб, Э. Каналь, Р. Вейд, а также ведущие итальянские шахматисты того времени во главе с Э. Паоли.

В середине 1970-х гг. переехал в Лекко, где служил командиром отделения муниципальной полиции.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Романи в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Романи на сайте 365Chess

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Реджо-нель-Эмилии
Умершие в Лекко